Chór Akademicki Collegium Polonicum & Europa-Universität Viadrina (inaczej Chór Akademicki CP & EUV) – chór uczelniany, powstały w 2003.

Opis 
Pomimo bardzo krótkiego czasu istnienia przygotował już wiele koncertów. Repertuar Chóru stanowią pieśni różnych epok i krajów. Jego występy nie ograniczają się jedynie do oprawy muzycznej oficjalnych wydarzeń uczelnianych. Chór Akademicki z powodzeniem organizował koncerty w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą.

Specyficzną cechą Chóru Akademickiego CP & EUV jest jego międzynarodowy charakter. Członkowie chóru to w większości studenci Collegium Polonicum (wspólnej placówki badawczej utworzonej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą) oraz samego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

Dyrygentem Chóru Akademickiego CP&EUV od początku istnienia zespołu jest Barbara Weiser.

Od 2007 chór jest członkiem „Kunstgriff. Sieć Kulturalna – Netzwerk für Kultur e.V.”.

Linki zewnętrzne 
 profil Chóru Akademickiego CP&EUV na chortownia.org 
 Kunstgriff

Chóry akademickie
Collegium Polonicum w Słubicach
Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
Kultura w Słubicach